Il doppio  del Copa Petrobras Bogotá 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Juan Sebastián Cabal e Alejandro Falla erano i detentori del titolo, ma Cabal non ha partecipato.

Falla ha fatto coppia con Alejandro González e ha battuto in finale  Sebastián Decoud e Diego Álvarez 5–7, 6–4, [10–8].

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  Horacio Zeballos (ritiro)
 Santiago González /  Travis Rettenmaier (semifinali)

 Franco Ferreiro /  Sergio Roitman (primo turno, ritiro) 
 Brian Dabul /  Eduardo Schwank (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Bogotá 2009